Miejscowości w Polsce:
 Ludów Polski
 Ludów Śląski